Таракшинойоки — река в России, протекает по Муезерскому району Карелии.

Общие сведения 
Устье реки находится в 2,1 км от устья Омельянйоки по левому берегу. Длина реки составляет 19 км, площадь водосборного бассейна — 63,7 км². Река протекает через озеро Таракшино, перед устьем пересекает трассу  («Тикша — Реболы»).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро. Относится к речному бассейну реки Реки Карелии бассейна Балтийского моря.

Код объекта в государственном водном реестре — 01050000112102000010105.

Примечания

Фотография 

Бассейн Омельянйоки
Реки Муезерского района